A szamárkenyérfa a Mekk Elek, az ezermester című bábfilmsorozat ötödik része. Szamárék udvarán álló szamárkenyérfának a leveleit hernyók pusztítják. Az aggódó családfő Mekk mesterhez fordul segítségért, hogy permetezze meg a fát. Ebben a részben a kertész szakma megcsúfolására készül és attól sem riad vissza, hogy a gondozására bízott fát kivágja.

Cselekmény 
A szamárcsalád udvarán nagy becsben álló szamárkenyérfának a leveleit hernyók rágják meg. Szamárné kétségbe esik és nem tudja mit lehet tenni a fa megmentése érdekében. Szamárpapa az egyetemes mesterhez fordul segítségért, aki bőséges káposzta fizetség mellett elvállalja, hogy megpermetezi a fát. A munkát azzal kezdi, hogy a reggelire, ebédre és vacsorára kiporciózott három kosár káposztát egyből befalja. Tele gyomorral viszont álmos lesz, ezért megágyaz a fa hűvösében és aludni tér másnap reggelig. A család beszerzi másnapra is a káposztaadagokat, melyet szintén együltőhelyében elfogyaszt és harmadnap is ugyanezt teszi. Negyedik napra Szamárné azt találja ki, hogy csak egy kosár káposztát ad a mesternek és mivel Szamárpapa türelme is fogytán ezért nem tehet mást belefog a munkába. Kér a családtól szamárlétrát, hogy a magas fa koronájához fel tudjon mászni, de mivel az nincs nekik beéri egy fejszével is. Azt tervezi, hogy kivágja a fát, hiszen így közelebb lesz majd a lombja. Ezt mikor elmondja nekik éktelen haragra gerjednek és rájönnek arra, hogy átverte őket Mekk mester. A fejszével Szamárpapa haza kergeti és leveri kertész cégérét is.

Alkotók 
 Rendezte: Imre István
 Írta: Romhányi József
 Dramaturg: Bálint Ágnes
 Zenéjét szerezte: Ránki György
 Operatőr: Kiss Lajos
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Hangasszisztens: Zsebényi Béla
 Vágó: Czipauer János
 Figura- és díszlettervező: Koós Iván
 Munkatársak: Benedek László, Lambing Antal, Mazács Miklós, Móritz Róbert, Pölöskei Gyula, Pintér Pálné, Sánta Béla, Szabó László
 Felvételvezető: Dreilinger Zsuzsa
 Gyártásvezető: Magyar Gergely Levente
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Jánosné

A Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió készítette.

Szereplők 
 Mekk Elek: Balázs Péter
 Szamárpapa: Kibédi Ervin
 Szamárné: Szöllősy Irén
 Szamárfiak: ?

Jegyzetek

Források

További információk 
 
 

Mekk Elek, az ezermester